Lübeck kan syfta på:

Lübeck – en stad i det tyska förbundslandet Schleswig-Holstein
 Lübeck-Blankensee flygplats – en flygplats i Tyskland
 Lübeck Hauptbahnhof – centralstation i Lübeck i Tyskland
Fria hansastaden Lübeck – en riksstad och delstat i Tyska riket
Furstendömet Lübeck – ett furstendöme i Storhertigdömet Oldenburg 1803–1918 (1937)

Personer
Vincent Lübeck (1754–1840), tysk barockkompositör.